Баптиста — фамилия. Известные носители:
 Баптиста, Альба (род. 1997) — португальская актриса
 Баптиста, Ана Филипа (род. 1990) — португальская шахматистка
 Жулио Баптиста (род. 1981) — бразильский футболист
 Баптиста, Лукаян (род. 1983) — бразильский игрок в мини-футбол
 Баптиста Касерта, Мариано (1832—1907) — президент Боливии (1892—1896)
 Баптиста, Нелсиньо (род. 1950) — бразильский футболист и тренер
 Баптиста, Хуан Альфонсо (род. 1976) — венесуэльский актёр
 Морено Баптиста, Висенте (1773—1810) — испанский партизан, герой войны за независимость Испании